Фторкарлтонит — минерал из группы силикатов. Открыт иркутскими учёными из Института геохимии им А.П. Виноградова СО РАН и ИРНИТУ Екатериной Каневой и Татьяной Радомской.

Описание 

Фторкарлтонит был найден на границе Иркутской области и Якутии в чароитовой породе Мурунского месторождения. Имеет необычную расцветку — для фторкарлтонита характерна красивая окраска с богатой палитрой оттенков — от светло-голубого до темно-голубого. Первооткрыватели надеются, что минералом в первую очередь заинтересуются ювелиры и камнерезы.

Минерал имеет химическую формулу KNa4Ca4Si8O18(CO3)4F•H2O и относится к группе силикатов со слоистой структурой. Фторкарлтонит встречается в чароитовой породе совместно с другими минералами — фиолетовым чароитом, серо-зеленым пектолитом, бледно-розовым апофиллитом и темно-зеленым пироксеном.

Минералу дали название «фторкарлтонит» — он оказался структурным аналогом минерала карлтонита, но отличается от него преобладанием в своем составе элемента фтора.

Открытие нового минерала подтверждено на заседании комиссии Международной минералогической ассоциации (IMA CNMNC).

На этот момент единственный доступный для публики образец этой редчайшей находки хранится в Минералогическом музее ИРНИТУ.

См. также 
 Карлтонит

Примечания

Ссылки 
 Сотрудники ИРНИТУ открыли новый минерал - фторкарлтонит
 Открыт новый минерал

Минералы по алфавиту
Кристаллы тетрагональной сингонии
Карбонаты (минералы)
Силикаты (минералы)